Barba de cabra puede referirse a:

 el nombre común de la planta Tragopogon porrifolius; o
 el nombre común de la planta Actaea spicata; o
 el nombre común del hongo Sparassis crispa.